Эта статья об альбоме ABBA, об одноимённой песне см. Super Trouper (песня).

Super Trouper — седьмой студийный альбом шведской группы ABBA, выпущенный в 1980 году. Он стал шестым альбомом группы, возглавившим британские чарты, а также лидером продаж в Великобритании в 1980 году.

Об альбоме 
Являясь одним из самых успешных релизов группы, «Super Trouper» многократно переиздавался. Альбом впервые был издан на CD в 1983 лейблом Polydor Records, затем компанией Atlantic Records. В цифровом формате «Super Trouper» выпускался трижды: в 1997, 2001 и 2005 годах (последний раз — как часть комплекта The Complete Studio Recordings).

Возможно, из-за падения популярности диско на рубеже десятилетий альбом приобрёл более умеренное поп-звучание по сравнению с танцевальным Voulez-Vous.

Название альбома 
«Super Trouper» — зарегистрированная торговая марка компании Strong Entertainment Lighting, под которой она продаёт прожектора, используемые для освещения сцены. Дизайнер обложки альбома, Руне Сёдерквист, решил обыграть это обстоятельство и сфотографировать участников группы в окружении цирковой труппы. Первоначально съёмку хотели провести в Лондоне, но из-за правовых препятствий местом фотосессии была избрана студия Europa Film Studios в Стокгольме, куда пригласили местных цирковых артистов, а также некоторых друзей группы.

Одновременно с этим Лассе Халльстрём начал снимать материал для будущего клипа к песне «Super Trouper», хотя она к тому времени даже не была написана.

Список композиций 
Все песни написаны Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерсоном.
 Сторона А
 «Super Trouper»
 «The Winner Takes It All»
 «On and On and On»
 «Andante, Andante»
 «Me and I»
 Сторона Б
  «Happy New Year»
 «Our Last Summer»
 «The Piper»
 «Lay All Your Love on Me»
 «The Way Old Friends Do»

Синглы с альбома 
 «The Winner Takes It All» / «Elaine» (июль 1980)
 «Super Trouper» / «The Piper» (ноябрь 1980)
 «Happy New Year» / «Andante Andante» (некоторые страны; ноябрь 1980)
 «On and On and On» / «The Piper» (декабрь 1980) (Japan only)
 «Andante Andante» / «The Piper» (некоторые страны, в т. ч. Аргентина, Сальвадор, ЮАР; 1981)
 «Lay All Your Love on Me» / «On and On and On» (июль 1981)

В записи участвовали 

 Продюсеры: Бенни Андерссон, Бьорн Ульвеус
 Звукоинженер: Майкл Третов
 Дизайн: Руне Сёдерквист

Хит-парады

Альбом

Синглы

Великобритания

Норвегия

США

Примечания 

Альбомы ABBA
Альбомы 1980 года
Золотые альбомы
Альбомы Polar Music
Альбомы, спродюсированные Бенни Андерссоном
Альбомы, спродюсированные Бьорном Ульвеусом